El término Dior puede referirse a:

 Christian Dior, diseñador de moda francés.
 Christian Dior, S. A., empresa fundada por el diseñador anterior y gestora actual de la marca.
 Dior Eluchíl, personaje de ficción del legendarium del escritor J. R. R. Tolkien, que aparece en la novela El Silmarillion.
 Dior de Gondor, personaje de ficción del legendarium de J. R. R. Tolkien, noveno Senescal Regente de Gondor.